Francisco Franco es el nombre por el que se conoce a:

 Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), militar y dictador español;
 Francisco Franco Salgado-Araújo (1890-1975), militar español;
 Francisco Franco del Amo (1960), biólogo español;
 Francisco Franco y Martínez-Bordiú (1954), noble español y nieto del dictador;
 Francisco Franco (1515-después de 1569), médico español del siglo XVI;
 Francisco Franco y Pedrosa († 1597), médico madrileño en el Perú;
 Francisco Franco de Estrada (c. 1571), conquistador en Honduras y México;

También puede referirse a:
 la dictadura de Francisco Franco, periodo de la historia de España (1939-1975);
 la Fundación Nacional Francisco Franco, institución privada española.